Брадли има више значења:
 Округ Брадли (Тенеси)
 Брадли (Јужна Каролина)
 Брадли (Западна Вирџинија)
 Брадли (Калифорнија)
 Брадли (Јужна Дакота)
 Брадли (Арканзас)
 Брадли (Илиноис)
 Брадли (Оклахома)